Anderson Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Anderson Downtown Historic District (Anderson, Indiana), NRHP-ID: 06000307
 Anderson Downtown Historic District (Anderson, South Carolina), NRHP-ID: 79002372